Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde 2015 zum 15. Mal ausgetragen. Nach einer eingleisigen Gruppierung in den Jahren 2010 bis 2013, wird die Liga seit 2014 wieder in einer Nord- und einer Süd-Gruppe gespielt. Die Austragung der Spiele erfolgte an insgesamt neun Spieltagen vom 12. Juli bis 9. August 2015.

Spieltage und Mannschaften

2. Tennis-Bundesliga (Herren) Nord

Tabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

2. Tennis-Bundesliga (Herren) Süd

Tabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Bilder zum siebten Spieltag aus Uttenreuth

Siehe auch 
 Tennis-Bundesliga 2015
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2015

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der 2.Tennis-Point Bundesliga

Einzelnachweise 

2015
Tennissaison 2015